Macherey est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1954-), footballeur et entraîneur allemand ;
 Pierre Macherey (1938-), philosophe français.

Industrie 
 , fabricant allemand de produits d'analyse chimique situé à Düren en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Patronyme français